Nella storia della Cina si sono succedute diverse rivoluzioni:

 Rivoluzione cinese del 1911 o Rivoluzione Xinhai – rivolta contro la dinastia Qing a cui conseguì l'istituzione della Repubblica di Cina nel 1912
 Seconda Rivoluzione –  rivolta del 1913 contro il governo Beiyang presieduto da Yuan Shikai
 Movimento di protezione della costituzione o Terza Rivoluzione – serie di operazioni di militari (1917-1922) guidate da Sun Yat-sen contro il governo Beiyang
 Spedizione del Nord – campagna militare del governo nazionalista, vittoriosa contro il governo Beiyang che fu rovesciato nel 1928
 Guerra civile cinese – guerra tra il Kuomintang e il Partito Comunista Cinese
 Rivoluzione comunista cinese – fase finale della guerra civile a cui conseguì la proclamazione della Repubblica Popolare Cinese nel 1949
 Rivoluzione culturale – movimento politico e culturale violento di epurazione guidato da Mao Zedong

Pagine correlate 
 Ribellione dei Boxer
 Guerra Yunnan-Guangxi
 Seconda guerra sino-giapponese